AB steht für:

 AB Groupe, französische Firmengruppe im Audio-Video-Bereich
 Blutgruppe AB, siehe AB0-System

 Aberdeen, postcode area (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Abgeschlossenheitsbescheinigung im Baurecht
 Able Seaman, ein Dienstrang in der britischen Marine
 Abrollbehälter, Container auf Wechselladerfahrzeugen
 Absolute Beginner, Mensch ohne Beziehungserfahrung, siehe Absolute Beginners
 Adult Baby, sexueller Fetischismus, siehe Autonepiophilie
 Afkondigingsblad van Aruba, Mitteilungsblatt
 Afrikaner Broederbond, ehemalige Organisation in Südafrika
 Agriculture Biologique, französischer Anbauverband
 Airbag, als Abkürzung in Kfz-Anzeigen
 Air Base, ein kleinerer Luftwaffenstützpunkt, siehe Militärflugplatz
 Air Berlin, deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Akademisk Boldklub København, dänischer Fußballverein, siehe AB Kopenhagen
 Akcinė bendrovė, litauische Form der Aktiengesellschaft
 Aktiebolag, schwedische Form der Aktiengesellschaft
 Aktiebolag, finnische Form der Aktiengesellschaft auf schwedisch, siehe Aktiengesellschaft (Finnland)
 Alberta, Postkürzel der kanadischen Provinz
 Altmühl-Bote, Tageszeitung aus Gunzenhausen
 Anrufbeantworter
 Appellate Body, ein internationales Gericht
 Appenzeller Bahnen (2006), eine seit 2006 bestehende Schweizer Bahngesellschaft
 Appenzeller Bahnen (1988), eine von 1988 bis 2005 existierende Schweizer Bahngesellschaft
 Appenzeller Bahn, eine von 1885 bis 1987 existierende Schweizer Bahngesellschaft
 Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, kommunistische Organisation in Westdeutschland
 Argja Bóltfelag, färöischer Fußballverein aus Argir
 Aryan Brotherhood, amerikanische Gang von vorwiegend europäischstämmigen Weißen
 Arzneibuch, eine Sammlung anerkannter pharmazeutischer Regeln
 Aufsichtsbehörde, insbesondere im schweizerischen Betreibungswesen
 Auftragsbestätigung
 Außerordentliche Befriedungsaktion, Mordkampagne 1940 im besetzten Polen, siehe AB-Aktion
 Chevrolet AB, PKW-Modell aus dem Jahr 1928
 Bahnhof Hamburg-Blankenese (DS100-Code)

AB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Aschaffenburg und Landkreis Aschaffenburg
 Griechenland: Kavala (nur für Motorräder)
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Halden in der Provinz Østfold
 Rumänien: Kreis Alba
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Albanien
 Spanien: Provinz Albacete (auslaufend)

AB als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg

A.B. und A. B. steht als Abkürzung für:
 Artium Baccalaureus, akademischer Grad, siehe Bachelor of Arts
 Augsburger Bekenntnis, siehe Confessio Augustana

Ab steht für:
 Ab (Dekan), altägyptischer Dekan

ab steht für:
 Abchasische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

ab. steht für:
 Aberratio („Abart“), Angabe in Nomenklatur der Artbezeichnungen, siehe Varietät (Biologie)

aB steht für:
 Bohrscher Radius, mittlerer Abstand des Elektrons vom Atomkern im Grundzustand des Wasserstoffatoms

Siehe auch:
 A vs. B
 Ab-Yberg

Abkürzung